Milan Dudić - em sérvio, Милан Дудић (Kraljevo, 1 de novembro de 1979) é um ex-futebolista profissional sérvio, que atuava como defensor.

Carreira 
Dudić representou a Seleção Servo-Montenegrina de Futebol na Copa do Mundo de 2006, despedindo-se da seleção nacional ao fim do torneio, na derrota de 3-2 para a Costa do Marfim, partida em que os europeus venciam por 2-0 e terminaram derrotados com dois gols de pênaltis, ambos assinalados por mãos de Dudić na bola. Ele não chegou a defender a nova Seleção Sérvia de Futebol.

Futebolistas sérvios que atuaram na Seleção Iugoslava
Futebolistas da Sérvia e Montenegro
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006